Telostylinus är ett släkte av tvåvingar. Telostylinus ingår i familjen Neriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Telostylinus